Шем га-Мефораш (; Shem HaMephorash; Shem ha-Mephorash; Schemhamphoras):

 Шем га-Мефораш — в иудаизме тайное, непроизносимое имя Бога.
 Шем га-Мефораш (или Шем га-Меюхад) — талмудические названия тетраграмматона в отличие от прочих имён Бога.

См. также 
 «Шем Хамфорас и происхождение Христа» (1543) — антииудейский памфлет Мартина Лютера.
  («Semiphoras und Shemhamphoras Salominis»; 1686) — книга оккультного характера.
 Яхве | Имена Бога в Библии
 Имена Бога в иудаизме

Примечания